Nóna, női keresztnév
Nóna, a karthauzi rend délutáni imaórájának elnevezése
Nóna (zene)